Пуерто дел Капире има више значења:

 Пуерто дел Капире, Пуерто дел Љанто (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто дел Капире (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику